

Editoria 
 Periodico – rivista con frequenza di pubblicazione non giornaliera;

Geografia 
 Magazine – città dell'Arkansas
 Monte Magazine – monte dell'Arkansas

Musica 
 Magazine – gruppo musicale britannico
 Magazine – album degli Heart del 1977
 Magazine – EP di Ailee del 2014
 Magazine – singolo della Dark Polo Gang del 2017

Televisione 
 Magazine 3 – rotocalco televisivo di Rai 3.
 Magazine – programma televisivo di Rete 4